

Населені пункти та їхні частини
 Заборув — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Заборув — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Заборув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Заборув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Заборув — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заборув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Заборув — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Заборув — село в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заборув — частина села Любаня в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заборув — колонія в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки